Herrarnas rodel i singelklassen under olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver genomfördes den 13 och 14 februari vid Whistler Sliding Centre i Whistler, British Columbia. Felix Loch från Tyskland var snabbast i samtliga fyra åk och vann med god marginal framför landsmannen David Möller och italienaren Armin Zöggeler. Tävlingen kom att präglas av den tragiska olycka som skedde under träning inför tävlingen där den georgiske deltagaren Nodar Kumaritasjvili omkom sedan han våldsamt kastats ur banan.

Resultat 
Tiderna i kursiv stil avser starttiden medan tiden under avser hela loppet. Fetstil anger snabbaste tiden för respektive omgång.

Referenser 

Rodel vid olympiska vinterspelen 2010